Castello di Serravalle peut désigner :
 Castello di Serravale, commune italienne de la province de Bologne dans la région Émilie-Romagne en Italie
 le castellu de Serravalle, site néolithique à Calacuccia dans le Niolo (Corse)
 le château de Serravalle, château du  à Prato-di-Giovellina (Corse)
 les ruines du château de Serravalle, dans la Valle di Blenio (Tessin), en Suisse